

Patronymie 

 Kai Pflaume (1967-), animateur de télévision allemand
 Hermann Eberhard Pflaume (1869-1921), architecte allemand